Das metrische ISO-Gewinde ist ein weltweit standardisiertes Gewinde mit metrischen Abmessungen und 60° Flankenwinkel. Es ersetzt die leicht abweichenden älteren metrischen Gewinde, vor allem aber die meisten Gewinde mit Zoll-Abmessungen (von den wenigen noch verwendeten zölligen Gewinden ist das bekannteste das Whitworth-Gewinde mit 55°-Flankenwinkel).

Alle diese Gewinde treten als Paarung mit Schraube und Mutter auf und werden populär auch Maschinengewinde oder  Metallgewinde genannt, auch wenn ein oder beide Partner aus Kunststoff gefertigt sind. Dadurch werden sie von Blech-, Universal-, Schnellbau- (zur Befestigung von Gipskartonplatten auf Latten oder Blechprofilen) und Holzschrauben abgegrenzt, die allesamt ihr Gewinde beim ersten Eindrehen selbst schneiden.

Normung 
Die Gewinde wurden in der ISO 1502 von 1996 „ISO general-purpose metric screw threads – Gauges and gauging“ (DIN: Metrisches ISO-Gewinde allgemeiner Anwendung – Lehren und Lehrung) erarbeitet und in den DIN-Normen DIN 13 und DIN 14 detailliert ausgeführt.

 DIN 13-1 behandelt Regelgewinde von 1 bis 68 mm Gewinde-Außendurchmesser
 DIN 13-2 ff. behandelt die Feingewinde der metrischen ISO-Gewinde
 DIN 13-14 ff. behandelt Grundabmaße, Toleranzen, Grenzmaße, Lehren usw. für diverse Gewinde (wie mehrgängige oder Bolzengewinde) und Muttern
 DIN 14 1–4 behandelt Gewinde unter 1 mm Nenndurchmesser

Siehe Normenliste DIN zu einem Überblick über die Reihen 13 und 14

Die Norm fordert, dass die Rundungen stetig (tangential) in die Flanken übergehen müssen. Diese Forderung ist beim Innengewinde der Mutter bei einer kreisförmigen Rundung mit Radius t/12 erfüllt. Die Norm erfordert jedoch keine bestimmte Form der Rundung. Die Norm empfiehlt eine kreisförmige Kernausrundung der Schraube mit Radius t/6, erlaubt aber auch hier andere Rundungen.

Regelgewinde allgemeiner Anwendung (DIN 13-1) 

Anmerkungen:
 zu den Größen im Tabellenkopf siehe Gewinde-Kenngröße
 in der Tabelle sind die zu bevorzugenden Werte der Reihe 1 angegeben; Werte wie beispielsweise M 7 oder M 9 finden sich in der Reihe 2 bzw. Reihe 3 von DIN 13-1
 Maßangaben (Nennmaße) in mm
 Stiftschrauben (Gewindestifte) mit Innensechskant haben ab M 3 eine Schlüsselweite gleich dem halben Nenndurchmesser des Gewindes, für kleinere Nenndurchmesser gilt M 1,6: 0,7 mm; M 2: 0,9 mm; M 2,5: 1,3 mm.

Bevorzugte Größen
ISO 261 spezifiziert eine umfangreiche Liste bevorzugter Kombinationen aus Außendurchmessern D und Gewindesteigungen S für metrische Schraubengewinde nach ISO. Die Werte der Spalte "1. Wahl" lehnen sich dabei an die R10-Reihe von ISO 3 an, während die Werte der Spalte "2. Wahl" abgerundete Werte der R20-Reihe von ISO 3 darstellen.

ISO 262 spezifiziert eine verkürzte Liste von Gewindeabmessungen und ist eine Untermenge von ISO 261.

Das Metrische ISO-Gewinde ‒ auch als Regel-, Normal- oder Spitzgewinde bekannt ‒ ist das am weitesten verbreitete Gewinde in Europa.

Darüber hinaus wurden ein bzw. zwei flachere ISO-Feingewinde spezifiziert, die Anwendung finden, wenn das normale Spitzgewinde nicht genügend Windungen zum sicheren Halt bieten würde (beispielsweise bei Gewinden in dünnwandigen Rohren).

Zusätzlich zu Normal- und Feingewinden existiert in der ISO-Norm ein weiterer Abschnitt, der Superfeingewinde mit einer äußerst niedrigen Gewindesteigung und dementsprechend sehr kleinen Gewindeflanken spezifiziert. Superfeingewinde werden gelegentlich in der Automobilindustrie eingesetzt (beispielsweise bei Federbeinen). Viel häufiger jedoch finden sie Anwendung in der Luftfahrtindustrie, da die sehr feinen Gewinde stark selbsthemmend und somit widerstandsfähiger gegen Lösen durch Vibration sind.

Feingewinde und Superfeingewinde besitzen einen größeren Kerndurchmesser als Normalgewinde, wodurch sie einen größeren Querschnitt – und somit eine größere Tragkraft – bieten, als Normalgewinde desselben Nenndurchmessers. 

Durch die geringere Steigung können Muttern mit Feingewinde deutlich dünner gefertigt werden. Für Innengewinde gilt, dass sie die 2,5 bis 3,5 fache Steigung tief sein sollen, um die Kräfte der Schraubverbindung zu übertragen ohne Schaden zu nehmen. Darum eignen sich Feingewinde für Schraubverbindungen, die direkt in Blech geschraubt werden sollen. Bei zu dünnen Blechen wird das Kernloch durch Fließbohrer erstellt, die eine Wulst erzeugen, in die ausreichend Gewindegänge geschnitten werden können. 

Zur Kennzeichnung und Unterscheidung zwischen Normal-, Fein-, Superfeingewinde und anderen Gewindeformen wird die Gewindesteigung bei Gewindegrößenangaben von Schrauben, Muttern und Bolzen gelegentlich zusätzlich, durch ein „x“ abgetrennt, mit angegeben:

Literatur

Weblinks 
 www.iso-gewinde.at – Gewinde-Toleranzrechner

Einzelnachweise 

Gewinde
Normteil